Alain Penz (* 1947, Sallanches)
 Claude Penz (* 1924)
  (1707–1772)
  (* 1950)
 Markus Penz (* 1975)
 Peter Penz (* 1984, Hall/Tirol)
  (1950–1979)

Voir aussi 
 , «Penz.»

 
 
 Penc

 Penza

Patronyme bas allemand
Patronyme austro-bavarois
Patronyme allemand